Fotboll vid Medelhavsspelen 2018 spelades mellan den 22 juni och 30 juni i Tarragona, Spanien. Nationer som var medlemmar i Fifa var inbjudna att skicka deras U18-, U19- eller U21-landslag. Alla deltagande nationer skickade sitt U18-landslag.

Deltagande nationer

 (värdnation)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptvåor och treor

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Källor
Results.tarragona2018.cat (Arkiverad)

Referenser

Medelhavsspelen
2018
Medelhavsspelen 2018